Рика́рдо Але́ксис Лабо́рде Лео́н (; род. 16 февраля 1988, Картахена), — колумбийский футболист, нападающий.

Клубная карьера 

Лаборде начал карьеру в клубе «Академия». Он не смог выиграть конкуренцию за место в основе и по окончании сезона перешёл в бразильский «Наутико». В новой команде Рикардо также не смог себя проявить и уехал в Европу. В 2008 году он подписал контракт с швейцарским клубом «Лугано». 2 ноября в матче против «Шаффхаузена» Лаборде забил свой первый гол в швейцарской Суперлиге.

Отыграв сезон в Швейцарии Рикардо решил реанимировать карьеру на родине и перешёл в «Атлетико Уила». 20 февраля 2010 года в поединке против «Депортиво Перейра» он дебютировал в Кубке Мустанга. 9 мая в матче против «Индепендьенте Медельин» Лаборде сделал «дубль» забив свои первые голы за «Атлетико».

Летом 2010 года Рикардо перешёл на правах аренды в кипрский «Анортосис». 19 августа в матче Лиги Европы против московского ЦСКА он дебютировал за клуб из Фамагусты. В этом же поединке Лаборде получил травму уже через 12 минут после выхода на поле. 8 ноября в матче против «Пафоса» он дебютировал в чемпионате Кипра. 8 января 2011 года в «дерби» против АПОЭЛа Рикадрдо забил свой первый гол за «Анортосис». В 2012 году руководство клуба выкупило трансфер Лаборде у «Атлетико Уила». В том же году Рикардо помог команде выйти в финал Кубка Кипра.

Летом 2013 года он перешёл в российский «Краснодар», подписав двухлетний контракт. Сумма трансфера составила 1,7 млн. евро. 21 июля в матче против «Ростова» Лаборде дебютировал в РФПЛ, заменив во втором тайме Сергея Петрова. 20 апреля 2014 года  в поединке против московского «Динамо» он забил свой первый гол за «Краснодар». В том же году Рикардо помог клубу выйти в финал Кубка России. 18 сентября в матче Лиги Европы против французского «Лилля» он забил гол и помог «Краснодару» добиться ничьей. 15 августа 2015 года в выездном матче против «Зенита» Лаборде забил свой первый гол в новом сезоне.

Летом 2018 года контракт Лаборде с «Краснодаром» закончился и он на правах свободного агента вернулся в «Анортосис».

В апреле 2020 года он объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

Достижения 

Командные

 «Краснодар»
 Финалист Кубка России — 2013/14

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 ESPN Profile
 Football.ch
 
 Profilo si possofutbol.com
 Profilo su football.ch

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Наутико»
Игроки ФК «Лугано»
Игроки ФК «Атлетико Уила»
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК «Краснодар»